В списке представлены крупнейшие аэропорты Казахстана по пассажиропотоку.

2017 год

2016 год

2015 год

См. также 
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов Европы

Примечания 

Списки наиболее загруженных аэропортов
Аэро